

Pessoas
Eric Allin Cornell
Kevin Michael Allin
Merle Allin

Localidades

Allín

Desambiguação